Silveringen kan syfta på:
 Silverringen, Norrköping – ett område i stadsdelen Navestad
 Silverringen, Säters kommun – en kulturslinga i södra Dalarna
 Silverringen – en tidigare frisksportarklubb, se Svenska Frisksportförbundet